Traktat określający warunki pokoju między królem Augustem II Mocnym, a zbuntowaną szlachtą w 1717 roku na sejmie niemym. Był on skutkiem dwuletniej wojny domowej.

Historia Polski 1697–1763